Szentábrahám román neve
 Avrămeşti Fehér megye, Felsővidra község
 Avrămeşti Fehér megye, Lepus község